Ixtaczoquitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtac Zoquitlán, ort, Veracruz, Ixtaczoquitlán, 
 Ixtaczoquitlán (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar